Ouragan John peut désigner :
 l’ouragan John de 1994 ;
 l’ouragan John de 2006.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme